Тіві:
 Тіві — село в Кварельському районі Грузії.
 Острови Тіві — група островів біля берегів Північної території Австралії.
 Тіві — народ, що населяє Острови Тіві, австралійські аборигени.
 Тіві — мова аборигенів тіві, одна з мов Австралії.

Див. також 
 TV